Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2014 - moški slalom. Zmagal je Mario Matt, drugo mesto je osvojil Marcel Hirscher, tretje pa Henrik Kristoffersen.

Rezultati

Viri
 Uradni rezultati

Slalom moški